Итаэте ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия. Составная часть мезорегиона Юго-центральная часть штата Баия. Входит в экономико-статистический  микрорегион Сеабра. Население составляет 13 795 человек на 2006 год. Занимает площадь 1 194,489 км². Плотность населения — 11,5 чел./км².

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 25.014.321,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 1.800,63 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,582 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Баия